La nutripuntura è una pseudo-medicina, appartenente all'area delle pseudoscienze creata da Patrick Véret, agopuntore ed omeopata francese.

Si prefigge di curare ed armonizzare il corpo e la psiche attraverso l'azione sui meridiani energetici del corpo umano. Viene chiamata anche "l'agopuntura senza aghi" in quanto, pur utilizzando il sistema di suddivisione in meridiani energetici del corpo tratto dall'agopuntura tradizionale, non utilizza aghi, bensi' oligoelementi sotto forma di pillole.

Essa "si propone di “rafforzare le correnti vitali dell’organismo, mantenendo l’individuo in uno stato di salute ottimale attraverso una manutenzione stagionale o occasionale dell’organismo.” Le compresse, 38, a base di oligoelementi, agirebbero  “sui diversi circuiti del corpo nel quale scorrono le informazioni elettromagnetiche che governano i suoi “programmi””. “Dinamizzare la salute al ritmo delle stagioni" mantenendo l’equilibrio dei ritmi biologici è una delle finalità della nutripuntura.

L'ideatore della nutripuntura, Patrick Véret, insieme alla moglie Danielle Drouant è stato il fondatore, nel 1987, à Villefranche-sur-Mer, in Francia, dell'ECK, ossia Energo Cromo Kinesis terapia. L'ECK era un movimento pseudo-scientifico ed esoterico, una sorta di panteismo gnostico spiegato nel libro di Véret La medicina energetica (1981). Secondo l'ECK il corpo umano possiede sette centri di energia che vibrano alle stesse frequenze di certi colori e suoni.

L'ECK è stata categorizzata come setta in Francia nel 1999 dalla Commissione Parlamentare sui Culti ed appare anche nel 1997, allo stesso titolo, nel rapporto parlamentare belga. Era considerata pericolosa per il suo carattere di pseudo-medicina e l'indottrinamento dei membri, oltreché per l'esagerata richiesta di danaro effettuata su questi ultimi.

Il 22 febbraio 1993 la branca francese dell'organizzazione è stata dissolta per una decisione del Tribunale del Commercio di Parigi, ed i due fondatori si divisero dando origine a due nuovi movimenti: Véret fondo' la "Nutrizione energetica degli organi e dei meridiani" (NEOM) e Danielle Drouant l'Ordine del Tempio della Gerusalemme Celeste (OTJC); inoltre sono da annoverare attività di fabbricazione e di vendita di prodotti paramedicali e di oligoelementi.

Note

Bibliografia
 Jean Marie Abgrall, Healing or Stealing? Medical charlatans in the New Age, 1998  (Energo-Cromo- Kinesis descritta pagg. 180-187)

Collegamenti esterni
 

Medicina alternativa